Siemion Diesnicki (ok. 1735–1789) – rosyjski historyk
 Siergiej Diesnicki (ur. 1941) – radziecki aktor
 Wasilij Diesnicki (1878–1958) – rosyjski rewolucjonista
 Michał (Diesnicki) (1762–1821) – rosyjski biskup prawosławny
 Jekatierina Diesnicka (1886–1960) – księżna Syjamu